Fladen kann mehrere Bedeutungen haben:

 Fladen (Gericht), eine Art flachen Kuchen
 ein flaches Brot, siehe Fladenbrot
 ein Kuhfladen, siehe Kuhdung
 Fladen grund, eine Untiefe im Kattegat

Siehe auch:
 Flade